Baggy – tipo di pantaloni grandi oltremisura
Baggy – scena musicale nata nel Regno Unito alla fine degli anni ottanta